Ferdinand Seebacher ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Seebacher (Schauspieler) (* 1989), österreichischer Schauspieler
 Ferdinand Seebacher (Maler) (* 1861), deutscher Maler